Чемпионат Франции по футболу 1965/1966 — 28-й сезон чемпионата Франции по футболу. Футбольный клуб «Нант» стал чемпионом Франции в 2-й раз. В турнире принимали участие 20 клубов. Было сыграно 380 игр и забито 1190 голов.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 11 голов
 «Сент-Этьен» — «Лилль» — 7:4
 «Тулуза (1937)» — «Руан» — 6:5
 Самая крупная победа в гостях: 6 голов
 «Канн» — «Сент-Этьен» — 2:8
 Самая крупная победа дома: 10 голов
 «Бордо» — «Стад Франсе» — 10:0

Ссылки 
 www.pari-et-gagne.com
 lfp.fr</small>

1965/1966
Франция
Франция
Спорт во Франции в 1965 году
Спорт во Франции в 1966 году